

Origine et variantes 

Le nom Ancel ou Ansel peut provenir :
 
 d'une romanisation de Ansoud, du prénom germanique ans-hard de ans : dieu et hard : fort.

Variantes :
 Anseel, , , Hanseel (surtout en Belgique).
 , , Anceaux, Ansseau, Ansseaux.
 Anciau, , Ancieaux, Ansiau, Ansieaux, Ansieau, Ansiaux, Ansciaux, Anssiau.
 Ancia, Ansia, Ansias.
 Ancea, Onsea, Onsia, Onsiau, Onzea, Onzia, Honzia.
 Hancel, Hanciau, Hanciaux.
 Ancieux.
 Hanchaus.
 Hansay, Ansay, .
 , Hanseeuw, Hansseeuw (surtout en Belgique).

Patronymes

Ansel 

 Chloé Ansel

Anseele 

 Édouard Anseele (1856-1938), homme politique belge.

Prénoms

Anseau 
 Anseau de Joinville (1265 - 1343), fils de Jean de Joinville.
 Anseau de Garlande ou Ansel de Garlande (1069-1118), seigneur français du Moyen Âge.

Ansel 
 Ansel Adams (1902-1984), photographe et écologiste américain.
 Ansel de Garlande (1069-1118), seigneur français du Moyen Âge.
 Ansel Elgort est un acteur américain

Divers 
 ANSEL est un jeu de caractères utilisé dans le codage de texte.
Patronyme flamand
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom anglais